El Nido puede referirse a:

Toponimia 
 El Estadio Nacional de Pekín, más conocido como El Nido de Pájaro o simplemente El Nido, que fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 2008;
 El Nido, localidad del condado de Merced, California, EE. UU.;
 El Estadio Casas GEO, también denominado El Nido, un estadio de béisbol de Mexicali, Baja California, México, sede de los Águilas de Mexicali;
 El municipio y coto marítimo El Nido de la provincia de Palawan, en Filipinas.

Cine 
 El nido (1980), película española dirigida por Jaime de Armiñán;
 El nido (The Nest) (1988), película dirigida por Terence H. Winkless.